Fredrik Pallesen Knudsen (1996) – calciatore norvegese
 Kristoffer Pallesen (1990) – calciatore danese